Karl I, född 17 augusti 1887 i Persenbeug-Gottsdorf, Niederösterreich, död 1 april 1922 i Funchal, Madeira, var kejsare av Österrike och som IV. Károly (Karl IV) kung av Ungern 1916–1918.

Biografi
Karl var son till kejsar Frans Josefs av Österrike brorson, ärkehertig Otto av Österrike (1865–1906) och Maria Josefa av Sachsen. Han gifte sig den 21 oktober 1911 med prinsessan Zita av Bourbon-Parma. Karl var far till EU-parlamentarikern Otto von Habsburg, som var far till den svenska politikern Walburga Habsburg Douglas.

Han utnämndes till tronföljare 1914 efter skotten i Sarajevo och efterträdde 1916 – mitt under brinnande världskrig – gamle kejsar Franz Josef. Han sökte omgående, genom hemliga diplomatiska underhandlingar, separatfred med de allierade (Frankrike och Storbritannien), något som emellertid misslyckades på grund av dessas motstånd. Österrike-Ungern begärde vapenstillestånd i september 1918. Efter Österrike-Ungerns kapitulation 4 november 1918 abdikerade Karl, samtidigt som den habsburgska monarkin föll sönder och Österrike förklarades som republik.

Den 9 november 1918 tvingades Karl lämna Österrike och levde i landsflykt i Schweiz. Han avsade sig aldrig formellt tronen och 1921 försökte han två gånger, genom kuppförsök, att återta makten i Ungern, men dessa försök misslyckades.

Han deporterades av västmakterna till Madeira, där han avled 1922 sedan han drabbats av lunginflammation. Makan var då gravid. Karl I ligger begravd på Madeira.

Karl I saligförklarades den 3 oktober 2004 av påven Johannes Paulus II.

Barn 
 Otto von Habsburg, född 20 november 1912, död 4 juli 2011, gift med Regina av Sachsen-Meiningen (1925–2010)
 Adelheid (född 3 januari 1914, död 2 oktober 1971), ogift
 Robert (född 8 februari 1915, död 7 februari 1996) gift med Margherita av Savojen (1930–2022)
 Felix, född 31 maj 1916, död 6 september 2011, gift med Anna-Eugenie von Arenberg (1925–1997)
 Karl Ludwig, född 10 mars 1918, död 11 december 2007, gift med Yolande de Ligne (1923–)
 Rudolf, född 5 september 1919, död 15 maj 2010, gift med 1) Xenia Tennyschew-Besobrasowa (1929–1968), 2) Anna Gabriele von Wrede (1940–)
 Charlotte (född 1 mars 1921, död 23 juli 1989). gift med Georg Alexander av Mecklenburg-Schwerin (1899–1963)
 Elisabeth, (född 31 maj 1922, död 6 januari 1993), gift med Heinrich av Liechtenstein (1916–1991)

Referenser

Externa länkar 

 Biografi 

Födda 1887
Avlidna 1922
Österrikes regenter
Ungerns regenter
Huset Habsburg-Lothringen
Kejsare
Avsatta regenter
Mottagare av Sankt Stefansorden
Mottagare av Österrikiska Leopoldsorden
Mottagare av Österrikiska Järnkroneorden
Mottagare av Österrikiska Järnkroneordens första klass
Mottagare av Hederstecknet för förtjänster åt Röda Korset
Mottagare av Frans Josefsorden
Storkorset av Frans Josefsorden
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Mottagare av Hohenzollerska husorden
Mottagare av Pour le Mérite
Mottagare av Preussiska Järnkorset
Mottagare av Annunziataorden
Mottagare av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Riddare av storkorset av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Mottagare av Italienska kronorden
Riddare av storkorset av Italienska kronorden
Malteserriddare
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Imtiazmedaljen
Personer i Österrike under första världskriget
Personer i Österrike under 1900-talet
Män
Saligförklarade personer
Personer från Persenbeug-Gottsdorf
Personer saligförklarade av påve Johannes Paulus II
Personer förklarade som vördnadsvärda av påve Johannes Paulus II